Seneca County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Seneca County (New York)
 Seneca County (Ohio)